Karambol – rodzaj kolizji drogowej
 Karambol – gra bilardowa
 Karambol 3-bandowy – królewska odmiana gier bilardowych z rodziny karambolu
 Karambol – program telewizyjny
 Karambol – francuska czarna komedia z 1963 roku, z udziałem Louis de Funèsa (znana również pod tytułami Karambole i Jak przyspieszyć swoją karierę)
 Karambol – powieść kryminalna Håkana Nessera

Zobacz też 
 Karambola – gatunek tropikalnego drzewa